Dębica – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie dębicki
 Dębica – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Ostrówek 
 Dębica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Rymań 
 Dębica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Warnice 
 Dębica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim
 Dębica – węzłowa stacja kolejowa w Dębicy, w województwie podkarpackim
 Dębica – dzielnica Elbląga
 Dębica SA – firma oponiarska

Zobacz też 
 Dębica-Kolonia
 Dębica Towarowa
 Dębica Wschodnia
 UKH Dębica